Кипър може да се отнася за:

 Остров Кипър – третият по големина остров в Средиземно море
 Република Кипър – държава членка на Европейския съюз, разположена на остров Кипър
 Кипърско кралство – създадена през 1192 г. кръстоносна държава по време на Третия кръстоносен поход
 Римски Кипър – провинция на Римската империя между I век пр.н.е. и VII век
 Кипърски кондоминиум – съглашение от 688 г. между Византийската империя и Арабския халифат за съвместно управление над острова
 Британски Кипър – остров Кипър под господството на Британската империя, администриран последователно от 1878 до 1914 г. като британски протекторат, от 1914 до 1925 г. като едностранно анексирана военна окупация и от 1925 до 1960 г. като колония на Короната
 Севернокипърска турска република – непризната държава, заемаща северната част на остров Кипър

Пояснителни страници